Шожма:
 Шожма — деревня в Няндомском районе Архангельской области (нежил.).
 Шожма — посёлок при станции в Няндомском городском поселении Няндомского района Архангельской области.
 Шожма — посёлок при станции в Шалакушском городском поселении Няндомского района Архангельской области
 Шожма — станция Северной железной дороги в Няндомском районе Архангельской области.
 Шожма — река в Няндомском районе Архангельской области.
 Шожма — озеро в Ленинградской области.
 Шожма — река в Ленинградской области и Карелии.